Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2007 () проводился в городе Гамильтон (Онтарио) c 3 по 13 марта 2007 года. Турнир проводился в 78-й раз. В Онтарио чемпионат проводился в 29-й раз, в Гамильтоне — в 3-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2007, который проходил в марте—апреле 2007 в городе Эдмонтон (провинция Альберта, Канада).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (9-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (для команды скипа Гленна Ховарда это была 1-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор (скип Брэд Гушу).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

Результаты соревнований 
Время начала матчей указывается по UTC−5.

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

Статистика после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Четвертьфиналы 
3-я команда против 4-й

9 марта, 14:30

1-я команда против 2-й

9 марта, 19:30

Полуфинал 
10 марта, 14:30

Финал 
11 марта, 16:30

Итоговая классификация 

 команда, на чемпионате мира 2007 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  /  Mark Whitehead

 Scotty Harper Award
(Приз имени Скотти Харпера за лучшую публикацию о кёрлинге)
 Jim Henderson, журналист SWEEP Magazine, за лучшую историю о кёрлинге, опубликованную в 2006 году

 Paul McLean Award
(Приз имени Пола Маклина за лучшее освещение чемпионата в СМИ)
 Richard Wells, телережиссёр трансляций соревнований по хоккею, бейсболу и кёрлингу на телеканале TSN

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Гленн Ховард

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Ассоциации кёрлинга Канады
 Soudog's Curling History Site - 2007 TIM HORTONS BRIER

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2007
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2007
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2007

2007
Спортивные соревнования в Гамильтоне (Онтарио)
Спорт в Канаде в 2007 году
Март 2007 года